Fad har flere betydninger:

 Fad (beholder) – en tønde eller et kar i forbindelse med transport og opbevaring.
 Fad (opdækning) – en serveringstallerken eller en flad skål til brug i husholdningen. 
 Fad (tillægsord) – et ord, der hentyder til noget uklart, vagt. Nu til dags mest om en smag.
 Fad (rummål) – et rumfang af en bestemt størrelse.
 Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark
 Flavin-adenin-dinukleotid – En biokemisk forbindelse